Svárov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Svárov, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Svárov, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín